Katherine Woodville ist der Name folgender Personen:

* Katherine Woodville (Adlige) (Katherine Wydeville; um 1458–1497), englische Adlige
 Katherine Woodville (Schauspielerin) (1938–2013), britische Schauspielerin